Gurupá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Gurupá (ort), Pará, 
 Gurupá (kommun), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar